Шёнайх ():

Топонимы

Ойконимы (астионимы и комонимы) 
 Шёнайх — бывшая община, с 01.01.1968 г. ортшафт (село) в составе общины Веттманнштеттен в Австрии, в земле Штирия (политический округ Дойчландсберг).
 Шёнайх — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Фамилия 
 Шёнайх, Пауль фон (1866—1954) — немецкий генерал-майор, барон, деятель пацифистского движения.
 Шёнайх, Франц фон (1844—1916) — австро-венгерский военачальник.

Ссылки